Schröder oder Schroeder steht für:

 Figur aus der Comicserie Die Peanuts
 Schröder, Familienname
 Schroeder (Brasilien), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Santa Catarina
 Schroeder (Minnesota), Ortschaft im US-Bundesstaat Minnesota
 Schröder-Bank, ehemalige private Bremer Bank, die im Zusammenhang mit der Weltwirtschaftskrise bekannt wurde und 1931 schließen musste 
 Schröder (Pianofortefabrik), Russland
 Schroeder Race Cars, ehemaliger US-amerikanischer Chassis-Hersteller im Rennwagenbau der 1950er Jahre
 Schroeder Roadshow, ehemalige Kölner Politrock-Anarcho-Clown-Band (später Schröder)

geografische Objekte in der Antarktis:
 Schroeder Hill, Hügel in der Ross Dependency
 Schroeder Peak, Berg in der Ross Dependency
 Schroeder Spur, Gebirgskamm im Viktorialand

Siehe auch:
 Schröder-Zahlen, Folge natürlicher Zahlen mit einer Reihe unterschiedlicher Bedeutungen in der Kombinatorik
 Satz von Cantor-Bernstein-Schröder
 Villa Schröder
 Schröders